Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984 se dispute à Berlin du 14 au .

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Horvath, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Hobbs et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1984
Tennis en mai 1984